Bukovec heißen die Orte
 Bukovec (Myjava), Gemeinde im Okres Myjava, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Bukovec (Košice-okolie), Gemeinde im Okres Košice-okolie, Košický kraj, Slowakei
 Bukovec u Jablunkova, Gemeinde in Okres Frýdek-Místek, Tschechien
 Bukovec u Horšovského Týna, Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien
 Bukovec, Ortslage von Mikulovice u Jeseníku, Okres Jeseník, Tschechien

sowie
 Mali Bukovec, Gemeinde in der Gespanschaft Varaždin, Kroatien
 Pohronský Bukovec, Gemeinde im Okres Banská Bystrica, Slowakei
 Veliki Bukovec, Gemeinde in der Gespanschaft Varaždin, Kroatien

Bukovec bezeichnet:
 Bukovec (Isergebirge), Berg im Isergebirge bei Jizerka

Bukovec ist der Familienname folgender Personen:
 Brigita Bukovec (* 1970), slowenische Hürdensprinterin
 Gerardo Antonio Zerdín Bukovec (* 1950), slowenischer Priester
 Sophie Bukovec (* 1995), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Stephanie Bukovec (* 1995), kanadisch-kroatische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Bukowez
 Bukowiec